Sila može značiti:

 Sila,  jedan od elementarnih pojmova u fizici
 Gravitacija (sila teža), sila uzajamnog privlačenja između masa
 Sila ili prijetnja, pojam u kaznenom pravu (v. također Hipnoza kao sila u Kaznenom zakonu)
 Sila (narod), narod koji živi u Laosu i Vijetnamu
 Sila (Zvjezdani ratovi), energetsko polje koje isijavaju sva živa bića u trilogiji Zvjezdani ratovi
 Sila (TV serija), turska serija
 Vojna sila